Поліська сільська рада — колишня сільська рада, Волинська область, Старовижівський район
 Поліська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Коростенський район
 Поліська сільська рада — Рівненська область, Березнівський район
 Поліська сільська рада — Хмельницька область, Ізяславський район
 Поліська сільська рада — Чернігівська область, Городнянський район
 Поліська сільська рада — Чернігівська область, Коропський район